

Persone 
André Wilms – attore francese
Karri Wilms – giocatrice di curling canadese

Altro 
Tumore di Wilms – tumore maligno che deriva dal primitivo abbozzo renale